Trei culori () war ab 1977 die Nationalhymne der sozialistischen Republik Rumänien. Sie ersetzte Te slăvim, Românie und wurde kurz nach der Revolution von 1989 durch Deșteaptă-te, române! ersetzt.

Geschichte 
Die Nationalhymne basiert auf einem rumänischen patriotischen Lied, das denselben Titel trägt und mit derselben Melodie (komponiert von Ciprian Porumbescu) gesungen wird. Der Text ist aber leicht verändert.

Damit die Hymne, die am 28. Oktober 1977 laut rumänischem Regierungsbeschluss sowohl die Verteidigung als auch die friedvolle Politik des Landes wiedergibt, wurde drei Wochen später die sechste Strophe, als vorletzte, eingefügt. 

Der Titel weist auf die Nationalflagge Rumäniens hin, die eine Trikolore ist, eine Flagge mit drei gleichmäßig verteilten Farben: rot, gelb und blau. Im Laufe der Geschichte ist diese kaum geändert worden. Einzig die Verteilung der Farben (Verhältnisse und Position) haben variiert. Die Trikolore wurde in Anlehnung an die Französische Revolution nach der erfolglosen rumänischen Revolution von 1848 eingesetzt, wie in manchen anderen europäischen Staaten auch.

Text der ehemaligen Nationalhymne

Ursprünglicher Text 
Grundlage für die Nationalhymne war ein patriotisches Lied, dessen Melodie Ciprian Porumbescu komponierte. Es war Teil einer Liedersammlung, eine Art Kommersbuch, die zum ersten Mal in Eigenverlag 1880 in Wien erschien. Porumbescu widmete diese Liedersammlung rumänischen Studenten und der Czernowitzer Studentenverbindung Junimea.

Alternative Fassung 
Die unten aufgetragene Fassung der Nationalhymne scheint sowohl in Druckmedien als auch im Internet sehr verbreitet zu sein. Sie weicht von der offiziellen Version der Hymne, sowie von dem ursprünglichen Liedtext Porumbescus merklich ab. Der Ursprung dieser Fassung ist unklar.

Siehe auch 
 Liste historischer Nationalhymnen
 Trei culori auf Wikisource

Weblinks 
 Musiknoten von Trei culori
 Romania 1977-1990 auf nationalanthems.info
 Die Hymne im Rumänisch VIII-Klasse-Buch, Bukarest 1987

Einzelnachweise 

Nationales Symbol (Rumänien)
Historische Nationalhymne
Rumänische Geschichte (20. Jahrhundert)